Remissão completa, um termo médico
 Recidiva, um termo médico
 Remissão (direito), um termo jurídico
 Remissão (filme), escrito e dirigido por Sylvio Coutinho

Desambiguação